Margot – imię żeńskie, odpowiednik Małgorzaty

 Cédric Margot – szwajcarski brydżysta
 Henri Margot – francuski botanik
 Eva Margot – norweska malarka